Goroda i gody – film del 1930 diretto da Evgenij Veniaminovič Červjakov
 Goroda i gody – film del 1973 diretto da Aleksandr Grigor'evič Zarchi